Guthof ist ein Ortsname:

 Guthof (Michelsneukirchen), Einöde der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Guthof (Weißbach), Weiler im namengebenden Gemeindeteil von Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gutshof